Il doppio del torneo di tennis Bank of the West Classic 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Janet Lee e Wynne Prakusya che hanno battuto in finale Nicole Arendt e Caroline Vis 3–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

Assente
 Nicole Arendt /  Caroline Vis (finale)

 Alexandra Fusai /  Rita Grande (semifinali)
 Monica Seles /  Meghann Shaughnessy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2001